

Musique 
Alto peut désigner :

polyphonie
 alto, la partie située entre celle du soprano et celle du ténor (au sein d'un quatuor vocal ou instrumental) ;

voix
 alto, la typologie vocale située entre le mezzo-soprano et le ténor ;
 contralto, la voix qui partage l'ambitus de l'alto, mais qui possède plus de graves (produits en voix de tête ou en voix de poitrine) ;

instrument de musique
 alto, un type d'instrument de musique au sein d'une famille donnée, et dont l'étendue se situe entre celle du soprano et celle du ténor ;
 alto, un instrument de la famille des cordes frottées, dont l'étendue se situe entre le violon et le violoncelle ;
 alto, un instrument de la famille des cuivres.

Informatique et télécommunications 

ALTO est un sigle qui peut désigner :
 ALTO, un standard XML permettant de rendre compte de la mise en page physique et de la structure logique d'un texte transcrit par OCR.

Alto peut désigner :
 Alto, un ordinateur personnel expérimental conçu par Xerox au centre de recherche de Palo Alto ;
 Alto, un logiciel de comptabilité ;
 Alto, le nom commercial d'un poste téléphonique français.

Prénom 
Alto est un prénom d'origine germanique.

Toponyme

Véhicule 
Alto peut désigner :
 Alto, une très petite voiture construite par Suzuki ;
 Alto, une très petite voiture construite par Maruti.

Autres 
Alto peut aussi désigner :
 Alto, un film américain réalisé par Mikki del Monico en 2015 ;
 Alto, un couvre-chef folklorique estudiantin belge ;
 Alto, une maison d’édition francophone basée à Québec.

Voir aussi 
 
 
 Bus Alto, le nom commercial des Transports en commun de la communauté urbaine d'Alençon

Homonymie de toponyme